Delamare peut désigner :

Patronyme 

Adolphe Delamare (1793-1861), archéologue français ;
Delphine Delamare (1822–1848), femme française dont le destin tragique a probablement inspiré Gustave Flaubert pour son roman Madame Bovary. 
Édouard Delamare-Deboutteville (1856-1901), constructeur automobile ;
Gil Delamare (1924-1966), acteur et cascadeur français ;
Louis Delamare (1921-1981), ambassadeur de France au Liban, assassiné le .

Divers 
 Delamare Bois, une entreprise française de l'industrie du bois.
Patronyme normand